Karino, 1974-es 13 részes lengyel televíziós sorozat
Karino, 1977-ben bemutatott lengyel film a sorozat alapján